Trinquier ist der Familienname folgender Personen:

 Angélique Trinquier (* 1991), monegassische Schwimmerin
 Anne-Marie Trinquier (1901–1996), französische Politikerin
 Michel Trinquier (* 1931), Maler
 Roger Trinquier (1908–1986), französischer Offizier